Johann Oldekop oder Johannes Oldekop, mitunter auch Oldecop, ist der Name folgender Personen:

 Johann Georg Oldekop (1696–1758), deutscher evangelischer Geistlicher
 Johann Justus Oldecop (Johann Justus Oldecop und Namensvarianten; 1635–1685), deutscher Theologe, Geistlicher, Gymnasialprofessor und Autor
 Johannes Oldekop (1493–1574), deutscher katholischer Theologe und Geistlicher